Trinidadiaanse hockeyploeg (mannen)
 Trinidadiaanse hockeyploeg (vrouwen)